

Događaji

Rođenja 

Oktavijan August, prvi Rimski car (23.09.)

Smrti